Lasciami entrare (Låt den rätte komma in) – romanzo del 2004 di John Ajvide Lindqvist
Lasciami entrare (Låt den rätte komma in) – film del 2008 diretto da Tomas Alfredson
Lasciami entrare – album del 2014 di Valerio Scanu
Lasciami entrare – singolo del 2014 di  Valerio Scanu estratto dall'album omonimo